LBS steht für:
 Anstalt der Lehrerbildung und der Erzieherbildung, Schulkategorie in Österreich
 La Bottine Souriante, eine kanadische Folkband
 Labasa Airport auf den Fidschi-Inseln nach dem IATA-Code
 Lampenbezeichnungssystem des ZVEI, zur Bezeichnung von Lampentypen (Leuchtmitteln)
 Landesbausparkasse 
 Landesberufsschule in Österreich und Südtirol
 Landwirtschaftliches BUS-System, siehe ISOBUS#Der Vorläufer: Landwirtschaftliches BUS-System (LBS)
 Lauder Business School
 Leit- und Bediensystem in der Eisenbahn-Sicherungstechnik
 Local Bridge Server, siehe Local Area Network
 Location Based Services in Mobilfunknetzen, siehe standortbezogene Dienste
 Lokales Bibliothekssystem, siehe Bibliothekssystem
 London Business School, eine Wirtschaftsfakultät der Londoner Universität
 Loseblattsammlung
 Schubkraft bei Elektro-Bootsmotoren, siehe auch Pound-force

Medizin:
 Labrum-Bizepssehnen-Komplex, siehe Labrume

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saale-Orla-Kreis (für Bad Lobenstein)

lbs steht für:
 Libysche Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)
 Pfund (lateinisch: libras, Plural), englische Maßeinheit für Masse

LBS